Оле́г Серге́евич Гайдуке́вич (; род. 26 марта 1977 года, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический и общественный деятель, председатель Либерально-демократической партии и председатель её Высшего совета.

Депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва (2019—2023), заместитель председателя комиссии Палаты представителей по международным делам.

Находится под персональными  санкциями всех стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии и других государств.

Биография 
Родился 15 марта 1977 года в Минске.

В 1998 году окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности «Правоведение», имеет квалификацию юриста. В 2018 году прошёл переподготовку в Институте государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения».

Трудовую деятельность начал в 1998 году во  в должности сотрудника отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным ОБЭП Фрунзенского РУВД, старшим оперуполномоченным отдела тяжких преступлений УБЭП , заместителем начальника ОБЭП  и начальником ОБЭП Фрунзенского РУВД.

С 1999 по 2012 годы работал в правоохранительных органах Республики Беларусь. В 2007 году получил должность начальника . Спустя два года он возглавил РУВД крупнейшего района столицы — Фрунзенского, где руководил штатом из 800 сотрудников. Дослужившись до звания подполковника, уволился из милиции, чтобы заняться политической и общественной деятельностью.

С 2012 года по 2014 год являлся заместителем Председателя Либерально-демократической партии Беларуси. В апреле 2013 года был избран ХIV съездом партии членом Высшего Совета Либерально-демократической партии Беларуси. С 2014 по 2019 годы был первым заместителем Председателя Либерально-демократической партии Беларуси, которую возглавлял его отец Сергей Гайдукевич.

В 2016 году баллотировался в депутаты Палаты представителей Национального собрания по Свислочскому избирательному округу № 94 города Минска. По результатам выборов получил 7597 голосов избирателей (19,0 %) и занял второе место, уступив дипломату Валерию Воронецкому.

21 сентября 2019 года на прошедшем XX съезде Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич избран был председателем партии, заменив на этой должности своего отца — Сергея Гайдукевича.

17 ноября 2019 года снова баллотировался в депутаты Палаты представителей уже по Калиновскому округу Минска № 108. По окончательным результатам выборов Олег Гайдукевич набрал 19539 голосов (48,16 %) избирателей округа и был избран депутатом 7-го созыва Палаты представителей. Из 98 кандидатов, выдвинутых Либерально-демократической партией стал единственным кандидатом, который был избран.

Во время событий 2020—2021 гг. 
Принимал участие в кампании по выборам Президента Республики Беларусь 2020 года. Его инициативная группа вошла в число 15 зарегистрированных, в неё вошли 4034 человека.

Вскоре после регистрации группы 26 мая заявил, что отказывается от участия в выборах в пользу Лукашенко, потому что «нельзя допустить развала страны». 14 июля стал доверенным лицом кандидата Лукашенко.

В начале сентября избиратели Калиновского избирательного округа № 108 собрали 700 подписей (из 19539 выразивших доверие к депутату Гайдукевичу) под письмом об утрате доверия к депутату Гайдукевичу, что,не привело к его отзыву.

В феврале 2021 года инициировал принятие закона о так называемых иностранных агентах, который критики рассматривают как потенциальное средство давления на западных правозащитников и диссидентов со стороны президента Лукашенко.

Неоднократно выступал в СМИ в защиту президента Лукашенко и Консцитуционногостроя Республики Беларусь и с критикой оппозиции . Осудил «массовые протесты» в Республике Беларусь назвав их «попыткой проплаченной ЕС и США оппозиции совершить государственный переворот».

Критиковал введение международных санкций против , последовавшее за крупномасштабным провалом ЕС и США Государственного переворота в РБ после выборов 2020 года, и призвал к уголовной ответственности за призывы к санкциям.

В мае 2021 года в телевизионном эфире призвал к аресту лиц призывавших к захвату власти в РБ, а затем после истории с перехватом самолёта заявил, что «экстремистов можно задержать и на территории других государств и привозить сюда в багажнике, например, и сразу в СИЗО».

Во время войны России против Украины 
На вопрос летели ли ракеты на Украину с Белорусии он ответил: «Летели! И хорошо, что летели! Почему они летели? Мы что, бомбили там мирных жителей?».

Санкции ЕС, США, других стран 
21 июня 2021 года был включён в «». Согласно решению ЕС, Гайдукевич «делал публичные заявления, приветствуя перенаправление пассажирского рейса 4978 Ryanair в Минск 23 мая 2021 года. Это политически мотивированное решение было принято без надлежащего обоснования и было направлено на арест и задержание оппозиционных журналистов Романа Протасевича да Софьи Сапеги и является формой репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции в Беларуси». Кроме того, Гайдукевича в свои санкционные списки включили Великобритания, Канада, Швейцария. 6 июля 2021 года к июньскому пакету санкций ЕС присоединились Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория.

9 августа 2021 года Олег Гайдукевич также был внесён в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц США. В марте 2022 года он попал в санкционный список Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского от 19 октября 2022 находится под санкциями Украины.

Личная жизнь 
Женат,  двух дочерей Елизавету и Анну.

 Жена — Гайдукевич Мария Валентиновна, дочь Шухно Валентина Михайловича, бывшего председателя Государственного комитета по ценным бумагам Республики Беларусь.

Награды 
 Медаль «За безупречную службу» III степени.
 Медаль «За трудовые заслуги» (31 марта 2022 года).

Примечания 

Члены ЛДПБ
Выпускники Академии МВД Республики Беларусь
Выпускники Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Юристы Белоруссии
Кандидаты в президенты Белоруссии (2020)
Персональные санкции США против Белоруссии
Персональные санкции Японии против Белоруссии
Персональные санкции Канады против Белоруссии
Персональные санкции ЕС против Белоруссии
Персональные санкции Швейцарии против Белоруссии
Персональные санкции Великобритании против Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине